Juan Pablo Brzezicki (1982-), joueur de tennis argentin ;
 Mark Brzezicki (1957-), batteur britannique.

 Majdan Brzezicki, un village de Pologne.